

Sigle 
 Parti per milione – unità di misura
 Page Per Minute (Informatica) – unità di misura
 Partido Popular Monárquico (Partito Popolare Monarchico) – partito politico portoghese
 Prediction by Partial Matching – algoritmo di compressione dei dati
 Progressive Party of Maldives (Partito Progressista delle Maldive) – partito politico maldiviano
 Project Portfolio Management – metodi per analizzare e gestire un gruppo di progetti
 Pulse-position modulation – modulazione a posizione d'impulso

Codici 
 PPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pompano Beach (Stati Uniti)
 ppm – codice ISO 639-3 della lingua papuma

Altro 
 PPM – azienda di trasporto pubblico di Palmi
 Catalogo PPM – catalogo astronomico

Note